Bernhard von Wölpe ist der Name folgender Personen:

* Bernhard I. von Wölpe (um 1130–um 1171), Graf von Wölpe 
 Bernhard II. von Wölpe (1176–1221), Graf von Wölpe
 Bernhard III. von Wölpe (1230/1240–1310), Graf von Wölpe, Erzbischof von Magdeburg und von Bremen